Брисеньо () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Брисеньо, Антонио (род. 1994) — мексиканский футболист, защитник клуба УАНЛ Тигрес.
 Брисеньо, Джонни (род. 1960) — белизский политик,  премьер-министр Белиза (с 2020 года).
 Брисеньо, Кевин (род. 1991) — коста-риканский футболист, вратарь клуба «Саприсса».
 Брисеньо, Марио (род. 1996) — чилийский футболист, играющий на позиции нападающего.

Топонимы 
 Брисеньо — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Брисеньо — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Бояка.